Huttonia (micronatie), een denkbeeldige micronatie
Huttonia (geslacht), een geslacht van spinnen.